21 км (21-й кіломе́тр; Два́дцять пе́рший кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

21 км — зупинний пункт Донецької дирекції Донецької залізниці у Донецькій області на лінії Дебальцеве — Іловайськ.
 21 км — зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці у Тернопільській області на лінії Ходорів — Березовиця-Острів
 21 км — зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці в Одеській області на лінії Мигаєве — Ротове
 21 км — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці у Дніпропетровській області на лінії Запоріжжя-Ліве — Апостолове.
 21 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці у Дніпропетровській області на лінії Кривий Ріг-Головний — Апостолове.
 21 км — колійний пост Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці у Чернігівській області на лінії Новобілицька — Бахмач-Гомельський.
 21 км — колійний пост Харківської дирекції Південної залізниці у Харківській області на лінії Харків-Пасажирський — Люботин.

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (2)